Carlos Vera puede referirse a varias personas:

 Carlos Vera, atleta chileno.
 Carlos Vera (1955-), periodista y político ecuatoriano;
 Carlos Vera (1976-), árbitro de fútbol ecuatoriano.
 Carlos Vera Mandujano, arquitecto y urbanista chileno.
 Carlos Vera Tartaglia, (1954- ), físico, divulgador científico, uruguayo.
 Carlos Enrique Vera Morán (1995-), futbolista ecuatoriano.